A végső soron a latinból (absorbere: ’elnyelni’) származó abszorbeálás, abszorpció szavak jelentése: ’valamit felszívni, elnyelni, megemészteni; elmélyedni, elmerülni valamiben, megkötni valamit’. A kifejezés lehetséges jelentéseit alább tudományáganként, azon belül ABC-rendben soroljuk fel.

Természettudományok 
 abszorpció (akusztika) – hanghullámok átalakítása hőenergiává egy (hangszigetelő) anyagban;
 abszorpció (biológia) – emésztés;
 abszorpció (fizika) – az a fizikai folyamat, amelynek során részecske vagy energia valamilyen közegben elnyelődik, megjelenési formája módosul; fény, röntgen- és gammasugárzás, rádiósugárzás elnyelése, átalakítása más energiává;
 abszorpció (gyógyszertan) – a drog felszívódása a véráramba;
 abszorpció (kémia) – egy fizikai vagy kémiai jelenség, melynek során atomokat, molekulákat vagy ionokat vesz fel önmagába egy gáz, folyadék vagy szilárd anyag, mégpedig fizikai oldással, diszpergálással  vagy kémiai reakcióval.

Társadalomtudományok 
 abszorpció (büntetőjog) - Az abszorpció büntetéskiszabási elve alapján a halmazatban lévő bűncselekmények közül az elkövetővel szemben csak az általa elkövetett legsúlyosabb bűncselekményre megállapított büntetési tétel alkalmazását rendeli.
 abszorpció (közgazdaság) – Sidney Alexander közgazdasági iskolájának egy fogalma, ez a tőkemozgásokat is figyelembeveszi a fizetési mérleg kapcsán.
 abszorpció (nyelvészet) – egy magánhangzó kiesése a szótagolás megtartása mellett;
 abszorpció (pedagógia) –  Dr. Maria Montessori pedagógia elméletében az érzékszervi tapasztalatok ösztönös befogadásának időszakában, a 2-3 életévben végbemenő folyamat;
 abszorpció (szociológia) – az a társadalmi folyamat, minek során egy kulturális csoport egy másikat, az asszimilálódó csoportot  beolvasztja önmagába.

Jegyzetek